Kolosso: comune rurale del Mali.
Kolosso: serie a fumetti italiana degli anni sessanta

Pagine correlate 

Kolossos Rodi: società cestistica di Rodi, in Grecia, fondata nel 1963
Koloss: album dei Meshuggah del 2012
Kolossus: album dei Keep of Kalessin del 2008
Kolossal: film realizzato con grande impiego di mezzi e attori
Colosso